2 miejscowości w Polsce: 
 Wydawy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Poniec 
 Wydawy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Rawicz